Ассоциация кёрлинга Швеции - высшая в иерархии шведского кёрлинга организация, осуществляющая контроль и управление кёрлингом в Швеции. Член Всемирной федерации кёрлинга и Европейской федерации кёрлинга.

Об Ассоциации 
Ассоциация кёрлинга Швеции была образована 10 декабря 1916 года в Стокгольме представителями клубов: Stockholms Amatörförenings Curlingsektion, Åre CK и Kronprinsens CK. В том же сезоне присоединились Bohuslänska CK из Уддевалла (образованная еще в 1852 году), Stockholms CK и Göteborgs CK.

Офис Ассоциации находится в Дандерюд, лен Стокгольм. В 1955 году Ассоциация присоединилась к Шведской национальной спортивной федерации. В 1966 году Ассоциация кёрлинга Швеции присоединилась к Всемирной федерации кёрлинга. Шведская ассоциация кёрлинга связана с европейскими и международными Ассоциация кёрлинга. В Швеции 36 кёрлинг-залов и 62 кёрлинг-клуба от Елливаре на севере до Мальмё на юге.

Деятельность АКШ 
Ассоциация кёрлинга Швеции проводит чемпионаты Швеции (Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин, Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин, Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар, Чемпионат Швеции по кёрлингу среди юниоров и т.д.) по кёрлингу и формирует сборную команду Швеции (Мужская сборная Швеции по кёрлингу, Женская сборная Швеции по кёрлингу, Смешанная сборная Швеции по кёрлингу, Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу и т.д.) на международные соревнования.

Ранее действовало квалификационное правило, которое применялось на международных чемпионатах, и означало, что определенная команда, должна выиграть чемпионат (или квалификационный турнир) для участия в международных турнирах. Новшеством с сезона 2011/12 явилось формирование национальной сборной по определенным правилам. Команда может быть сформирована тренером сборной из отдельных игроков. Национальная команда формируется в апреле-​​мае и действует в течение следующих 12 месяцев. Тренер сборной также имеет возможность, в консультации с национальной командой и Советом Ассоциации внести изменения в состав. Тренер сборной прелагает изменения в Совет Ассоциации, который принимает окончательное решение по формированию сборной. Таким образом, на чемпионатах Европы и мира могут играть разные команды. Олимпийская команда формируется тренером сборной весной года, предшествующего году проведения Олимпийских игр.

Уддевалла - первая 
Иногда оспаривается страна происхождения кёрлинга: Шотландия или Нидерланды. 
Однако шотландцы распространяли кёрлинг по всему миру. В США и Канаду в начале 19-го века, в Швейцарию и остальную часть альпийского мира на рубеже 19 и 20 веков. 
Но до этого кёрлинг достиг Швеции, благодаря переселенцу шотландцу. Уильям Эндрю Макфи был шотландским бизнесменом, который поселился в Уддевалла в 1840-х годах.
Первое знакомство с кёрлингом было в 1846 году, а в 1852 году был образован Bohuslänska Curlingklubben, клуб, который существует до сих пор и вот уже несколько лет является одним из самых активных клубов страны.
Шведская ассоциация кёрлинга была основана в 1916 году, и с тех пор ее развитие продолжалось. В настоящее время в Швеции более 60 кёрлинг-клубов.

Достижения 
На международном уровне Канада имеет самую широкую элиту игроков и часто занимает высокие места в международных чемпионатах. Хотя Швеция имеет небольшое количество кёрлингистов по сравнению с Канадой, но шведские команды были очень успешны в международных соревнованиях (данные по состоянию на конец сезона 2019-20 годов):

Что касается женских команд:
 Команда Густафсон выиграла четыре чемпионата мира: в , ,  и  годах, четыре чемпионата Европы: , , ,  годах и олимпийскую бронзу в  году. 
 Команда Норберг завоевала золото чемпионата мира в ,  и  годах, Олимпийские игры  и  годов и несколько медалей чемпионатов мира и Европы, в том числе  подряд в 2001-2005 годах. 
 Команда Хёгстрём выиграла чемпионат мира в  году и чемпионат Европы в , , , ,  годах. 
 Команда Викторссон выиграла  года. 
 Команда Сигфридссон выиграла чемпионат Европы  и  годов, серебро чемпионатов мира , , ,  годов, а также серебро Олимпийских Игр  года.
 Команда Хассельборг победила на Олимпийских Играх  года, чемпионатах Европы ,  годов, а также завоевала серебро на чемпионатах мира ,  годов.

Золото чемпионата Европы выигрывали команды: Бранес  и  годах, Арвидссон .

Что касается мужчин, то в основном команды Линдхольма и Эдина были очень успешны.
 Команда Линдхольма побеждала трижды на чемпионатах мира в ,  и  годах и дважды на чемпионатах Европы в ,  годах.
 Команда Эдина выигрывала чемпионат мира в , , ,  годах, чемпионат Европы в , , , , , ,  годах, а также на Олимпийских Играх серебро в  году, бронза в  году.

Золото чемпионата мира для Швеции также завоевали команды Оскариуса в  году и Кампа в  году. Золото чемпионата Европы выигрывали команды: Кампа в , Норгрена , Хассельборга .

Текущий рейтинг сборных Швеции

Примечания 

Кёрлинг
Кёрлинг в Швеции